Scheibelsee ist der Name mehrerer Seen:
 Scheibelsee (Bayern), ein See in Bayern
 Scheibelsee (Südtirol), ein See in Südtirol
 Großer Scheibelsee und Kleiner Scheibelsee (zusammen meist Scheibelseen) in den Wölzer und Rottenmanner Tauern in der Steiermark